Le terme Waswanipi peut se référer à:

Toponymes

Waswanipi, un village cri dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), dans la région du Nord-du-Québec, au Québec.
Waswanipi est une terre réservée crie située dans la région du Nord-du-Québec au Québec.
Rivière Waswanipi, un affluent du lac Matagami, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec au Québec.
Lac Waswanipi, un plan d'eau traversé par la rivière Waswanipi, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec au Québec.

Homonymie